Askold, en russe : Аскольд, nom russe comportant plusieurs définitions :

Personnalité 

 Askold : prince de Kiev de 864 à 862, décédé en 882.

Toponymie 

 Askold : Île située dans le golfe Pierre le Grand en mer du Japon à environ 50 kilomètres au sud-est de Vladivostok et à 40 kilomètres à l'ouest de Nakhodka.

Marine impériale de Russie 

 Askold : Croiseur de la Marine impériale de Russie, il participa à la guerre russo-japonaise de 1904-1905 et à la Première Guerre mondiale, il navigua sous le pavillon de Royal Navy sous le nom de SMS Glory IV;
 Askold : frégate de la marine impériale de Russie construite en 1854, au cours d'une expédition en Extrême-Orient, prise dans un typhon elle sombra au large de Nagasaki;
 Askold : corvette de la Marine impériale de Russie des années 1860.